Władimir Popow (1930-1987) – radziecki reżyser filmów animowanych
 Władimir Popow (ur. 1963) – radziecki zapaśnik

Zobacz też